Embrace – gruppo musicale statunitense
 Embrace – gruppo musicale britannico
 Embrace – album degli Embrace del 1987
 Embrace – album degli Embrace del 2014
 Embrace – album dei Fragma del 2002
 Embrace – album di Armin van Buuren del 2015